Sikasso ist eine Stadt im Süden Malis. Die Hauptstadt der Region Sikasso ist mit 225.753 Einwohnern (Zensus 2009) die zweitgrößte Stadt des Landes. Sie befindet sich etwa 375 Kilometer südöstlich von Bamako und 100 Kilometer nördlich der Grenze zur Elfenbeinküste.

Geschichte 
Sikasso wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts von König Mansa Douala Traoré von Kenedugu gegründet. Die Stadt blieb lange Zeit eine kleine Ansiedlung, bis König Tieba Traoré im Jahr 1877 die Stadt zur Hauptstadt von Kénédougou erhob. Tieba baute 1887 auch einen Befestigungswall um die Stadt, um die Angriffe der Dyula und der französischen Kolonialarmee abzuwehren. Die Stadt konnte sich über zwei Jahre gegen die Angriffe verteidigen. Im Jahr 1898 musste sie sich jedoch den Franzosen ergeben und der neue König Babemba Traoré, der Bruder Tieba Traorés, nahm sich das Leben.

Einwohnerentwicklung 
Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand seit der Volkszählung 1976.

Wappen 
Zweimal gespalten in Grün, Gold und Rot (entspricht der Nationalflagge der Republik Mali).

Sehenswürdigkeiten 
Sehenswürdigkeiten sind die Reste der Festungsmauer, die prähistorischen Missikorohöhlen und das Grab des König Tiebas.

Klima 
In Sikasso ist es durchschnittlich 27 °C warm, und es fällt im Jahr 1220 mm Niederschlag. Dabei liegt die Temperatur das ganze Jahr durch bei 20 bis 30 °C, während der Niederschlag von Januar und Februar mit 0 mm auf über 300 mm im August steigt und dann wieder abfällt.

Einzelnachweise 

Ort in Mali
Region Sikasso
Ehemalige Hauptstadt (Mali)
Ort in Afrika
Hauptort einer Verwaltungseinheit